Дорна има више значења:

 Дорна
 Дорна (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији
 Дорна (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији